Иртышский — название нескольких населённых пунктов:
 Иртышский — посёлок в Омском районе Омской области.
 Иртышский — бывший посёлок городского типа Тюменской области, включён в состав города Тобольск в 2004 году.